Маска́ев — фамилия. Известные носители:

 Маскаев, Михаил Филиппович (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Маскаев, Олег Александрович (род. 1969) — российский профессиональный боксёр.
 Иаков (Маскаев) (Маскаев Яков Иванович; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви.